O FC Limerick é um clube de futebol irlandês. Sua sede fica na cidade de Limerick.

Ligações externas
 Página Oficial

Limerick
Clubes de futebol fundados em 1937